Катарина фон Саксония-Лауенбург () може да се отнася за:

 Катарина фон Саксония-Лауенбург (1513 – 1535), кралица на Швеция (1531 – 1535)
 Катарина фон Саксония-Лауенбург († 1450), господарка на Верле-Гюстров и херцогиня на Мекленбург
 Сидония Катарина фон Саксония-Лауенбург († 1594), херцогиня на Тешин в Силезия
 Катарина фон Саксония-Лауенбург, монахиня в Райнбек, дъщеря на херцог Йохан IV фон Саксония-Лауенбург († 1507)